Консель () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Население — 3677 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Consell Fotos e Información
 Ciclismo en Mallorca
 Web oficial Ajuntament de Consell

Муниципалитеты Балеарских островов
Населённые пункты Балеарских островов
Мальорка